Der Coupe d’Europe 1984/85 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 27. Auflage fand vom 14. bis zum 16. Juni 1985 in Helsingborg statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Auf heimischen Tischen verteidigte der B.K. Borgen Helsingborg den Coupe-d’Europe-Titel vor dem B.C. Royal Mechelen und København’s B.K.

Qualifikationsspiel für die Endrunde in Helsingborg

Entscheidungsspiele für die Endrunde in Helsingborg

Finalrunde in Helsingborg

Abschlusstabelle 1984/85

Einzelnachweise 

1985
Coupe dEurope 1984/85
Billardturnier in Helsingborg